Желябужский — русская фамилия. Желябужские (дворянский род) (в старину — также Желябовские) — русский дворянский род.

Известные носители 
 Желябужский, Алексей Леонидович (1884—1975) — актёр, режиссёр, драматург, член СП СССР.
 Желябужский, Афанасий Григорьевич (ум. 1647) — московский дворянин, голова и воевода во времена правления Михаила Фёдоровича.
 Желябужский, Афанасий Петрович (ум. 1641) — русский государственный деятель и дипломат XVII века.
 Желябужский, Иван Афанасьевич (1638—1709) — русский государственный деятель, дипломат
 Желябужский, Никита Михайлович (1701—7 августа 1772) — действительный тайный советник, герольдмейстер в бригадирском ранге, Президент Юстиц-коллегии, сенатор.
 Желябужский, Федор Григорьевич (ум. 1615) — воевода Белевский; дипломат.
 Желябужский, Юрий Андреевич (1888—1955) — кинооператор, режиссёр и сценарист, педагог.

 Желябужская, Мария Фёдоровна (урождённая Юрко́вская; 1868—1953) — русская актриса, общественная и политическая деятельница, гражданская жена Максима Горького.

Населённые пункты 
 Желябужский — посёлок в Ферзиковском районе Калужской области (Сельское поселение «Деревня Ястребовка»).

См. также 
 Желябужские
 Записки Желябужского

Примечания

Литература